Klutse ist der Familienname folgender Personen:

 Kwassi Klutse (* 1945), togoischer Politiker, Premierminister von Togo (1996–1999)
 Willie Klutse, ghanaischer Fußballspieler und -funktionär